( — «однако») — песня на греческом языке шведской певицы Софии (2009).
  — американская рок-группа, базирующаяся в Чикаго. 

 Alla Turca — рондо из фортепианной сонаты № 11 В. А. Моцарта, известное как «Турецкий марш».
 Alla zoppa — музыкальный термин, обозначающий синкопированный ритм.  
 Alla francesca — французский ансамбль старинной музыки.
 См. также